Скорая медицинская помощь — медицинская служба, оказывающая экстренную помощь больным и жертвам несчастных случаев. 
 Автомобиль скорой помощи — машина, предназначенная для перевозки пациентов.
 Больница скорой медицинской помощи — медицинское учреждение, предназначенное для оказания круглосуточной экстренной помощи.

В культуре 
 «Скорая помощь» — рассказ русского писателя Антона Чехова, опубликованный в 1887 году.
 «Скорая Помощь» — советская и российская рок-группа.
 «Скорая помощь» — советский политический мультфильм киностудии «Союзмультфильм», вышедший в 1949 году.
 «Скорая помощь» — американский фильм режиссёра Лэрри Коэна, вышедший в 1990 году.
 «Скорая помощь» — американский телесериал, выходивший на телеканале NBC с 1994 по 2009 год.
  — фильм 2005 года, режиссёр Лауритс Мунк-Петерсен.
 «Скорая помощь» — российский телесериал, выходящий на телеканале НТВ с 2018 года.
 «Скорая помощь» — американский фильм 2022 года, режиссёр Майкл Бэй.

 В спорте
 «Скорая помощь» — название футбольной команды К.Л.С. (Кружка любителей спорта) из Петрограда в 1920—1921 годах.

См. также 
 Неотложка (значения)